Полохало Володимир Іванович (1949—2011) — український політик, політолог, журналіст, історик; народний депутат України 5-го та 6-го скликань.
 Полохало Володимир Станіславович (1985—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.